Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Pologne, en 1958.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

Tour final

Classement final

Liens externes 

  Championnat d'Europe 1958, sur fibaeurope.com

1958
Basket-ball 1958
Europe feminin 1958, Championnat d'
Compétition de basket-ball en Pologne
1958 en Pologne